Kabilasi peut faire référence à :
 Kabilasi, une ville du district de Sarlahi au Népal ;
 Kabilasi, une ville du district de Siraha au Népal.